De Supercopa Sudamericana 1991 was de vierde editie van deze voetbalcompetitie, die enkel open stond voor winnaars van de Copa Libertadores. Veertien van de vijftien voormalige winnaars namen deel aan dit toernooi. Titelverdediger Club Olimpia werd in de halve finales uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar, het Braziliaanse Cruzeiro EC. Dankzij deze zege plaatste Cruzeiro zich voor de Recopa Sudamericana 1992.

Deelnemers
Het deelnemersveld werd vergroot met CSD Colo-Colo, de winnaar van de Copa Libertadores van 1991. Niet alle voormalige winnaars van de Copa Libertadores deden echter mee: net als vorig jaar trok Club Atlético Nacional zich terug.CR Vasco da Gama, de winnaar van het Campeonato Sudamericano de Campeones, mocht niet meedoen, omdat dit toernooi pas in 1996 werd erkend door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.

Toernooi-opzet
Omdat er slechts veertien deelnemers waren, hoefden twee teams de eerste ronde niet te spelen. Titelverdediger Club Olimpia kreeg automatisch een vrijstelling en CA Independiente werd vrijgeloot. De overige twaalf teams speelden om zes plekken in de kwartfinale, waarbij teams uit hetzelfde land niet tegen elkaar konden loten. Vanaf de kwartfinales konden ploegen uit hetzelfde land wel tegen elkaar loten.
Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 1, 2 en 3 oktober (heen) en op 8, 9 en 10 oktober (terug).
Club Olimpia (titelverdediger) en CA Independiente kregen een vrijstelling.

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 16 (heen), 22 en 23 oktober (terug).
Club Estudiantes de La Plata kreeg een vrijstelling.

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 30 en 31 oktober (heen) en op 6 november (terug).

|}

Finale

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1991